Oasa (Hiroshima), een gemeente in de Japanse prefectuur Hiroshima
Oasa (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk